El nombre propio Isidora hace referencia a varios artículos:

Personas
Isidora AguirreIsidora Correa
Isidora GoyenecheaIsidora Sekulić
Isidora UrrejolaIsidora Zegers Montenegro

Música 
 Isidora, canción de Denise Rosenthal.

Nombres femeninos